The Antidote:
 The Antidote — альбом лондонского трип-хоп коллектива Morcheeba.
 The Antidote — шестой студийный альбом португальской готик-метал группы Moonspell.

Antidote:
 «Antidote» — песня Трэвиса Скотта.